Region Västernorrland, är region för Västernorrlands läns  invånare (). Region Västernorrland ansvarar, som alla regioner, främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har regionen även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet. Regionen står också för allmänna kommunikationer i länet och bedriver kulturell verksamhet.

Sjukhus 
Det finns tre sjukhus i Västernorrlands län:
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand i Sundsvall och Härnösand
Sollefteå sjukhus i Sollefteå
Örnsköldsviks sjukhus i Örnsköldsvik

Länets kollektivtrafik 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län är ett kommunalförbund mellan regionen och länets kommuner, som har ansvar för kollektivtrafiken i länet, där den upphandlade trafiken går under varumärket Din Tur.

Utbildning 
Naturbruksgymnasiet Nordvik
Skedom/Övergård Lantbruksgymnasium
Räddningsgymnasiet Sandö
Örnsköldsviks folkhögskola
Hola folkhögskola
Ålsta folkhögskola

Kultur 
Länsmuseet Västernorrland
Scenkonst Västernorrland (ägs till 60% av Region Västernorrland)
Länsbiblioteket Västernorrland

Politik & Organisation 
Landstinget Västernorrland bytte den 1 februari 2018 namn till Region Västernorrland. Som alla andra regioner är det en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ. 

Regionstyrelsen har det verkställande politiska ansvaret och bereder ärenden som behandlas i regionfullmäktige.

Regionråd tillika ordförande i regionstyrelsen är fr.o.m. 2019 Glenn Nordlund (S).

Mandatfördelning i valen 1916–1966

Mandatfördelning i valen 1970–2022

Valkretsar 
Vid valet 2018 har regionen bara en enda valkrets för hela länet.

Källor

Se även 
 Region MittSverige

Externa länkar 
Officiell webbplats Region Västernorrland
Valmyndigheten för resultat i Landstingsvalet
Länsmuseet Västernorrland

 
Norra sjukvårdsregionen
Västernorrlands län
Organisationer bildade 1863